Горя́чие Ключи́ — село на острове Итуруп. Согласно административно-территориальному делению России, контролирующей Итуруп, село расположено в Курильском городском округе Сахалинской области России.

История 
До 1945 года принадлежало японскому губернаторству Хоккайдо и называлось .

В результате землетрясения и цунами 1994 года на южных Курильских островах в селе было разрушено большое количество жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений. Полностью был разрушен госпиталь, погибло 8 человек.
В госпитале погибло 9 человек. 
 Так же, полностью была разрушена офицерская столовая, где под завалами оказались трое гражданских сотрудника. Всех троих удалось извлечь из под завалов, но один из них вскоре скончался, став ДЕСЯТОЙ жертвой.
  Ещё 2 человека, среди гражданского населения, погибли от "разрыва сердца", от страха, дополнив список погибших до ДВЕНАДЦАТИ человек. ТРИНАДЦАТОЙ жертвой землетрясения стал солдат срочной службы. Погиб по причине обрушения лестничного пролёта в казарме.
 Итого, в гарнизоне Горячие Ключи (остров Итуруп), в результате землетрясения 1994 года (4 октября 1.05 ночи) погибло 13 человек. 
 Информация о количестве погибших в других населённых пунктах острова, а так же в населённых пунктах других островов, отсутствует, но и там жертвы тоже были. 
 Существенно пострадал и соседний остров Кунашир. Там глубина "трещин", разрывов земной породы, достигала 40 метров. Но и этого стихии было мало. На остров обрушился сокрушительный цунами высотой в два метра. Но даже при такой относительно небольшой высоте, воды Тихого океана проникли вглубь береговой линии на два километра. Обратной тягой морская вода утянула за собой две единицы тяжёлой бронетехники. 
 Количество погибших на Кунашире не известно.

Население 

По переписи 2002 года, население — 1767 человек (1268 мужчин, 499 женщин). Преобладающая национальность — русские (70 %).

18-я дивизия 
На территории села дислоцируется 18-я пулемётно-артиллерийская дивизия. 4 февраля 2011 года МО РФ Анатолий Сердюков посетил дивизию. 9 февраля президент РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что присутствие России на Курилах будет укреплено, и в дивизию поступит новейшее вооружение. 21 февраля заместитель МО РФ Владимир Поповкин заявил, что «на вооружение дислоцированной на Курильских островах 18-й пулемётно-артиллерийской дивизии поступит самая современная техника».

 Командование
Командиры дивизии:
 полковник Морозов, Иван Сергеевич (1976—1979)
 генерал-майор Мельничук, Фёдор Иванович (1979—1981)
 полковник Костенко Анатолий Иванович (1981—1984).
 полковник Ситников В. И. (1984—1986)
 полковник Подашев В. Б. (1986—1988)
 генерал-майор Калышев Николай Ильич (1988—1990)
 генерал-майор Хлопцев В. В. (1990—1991)
 генерал-майор Ениватов В. Г. (1991—1994)
 генерал-майор Журавлёв С. Л. (1994—1996)
 генерал-майор Гусев В. Г. (1996—1998)
 генерал-майор Курликов Александр Викторович (1998 — ноябрь 2002).
 генерал-майор Козлов Владимир Александрович (ноябрь 2002 — май 2007)
 полковник Асапов Валерий Григорьевич (май 2007 — июнь 2010)
 полковник Кирси, Павел Валентинович (июнь 2010 — июнь 2011).
 генерал-майор (с 11 июня 2014) Краев Дмитрий Владимирович (июнь 2011 — январь 2015).

См. также 
 Курильские острова

Примечания 

Населённые пункты Курильского городского округа